Сан Мигел де Буенависта има више значења:

 Сан Мигел де Буенависта, Ранчо де Пења (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигел де Буенависта (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику